Dukuhlo (Bulakamba)
 Dukuhlo (Lebaksiu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing